Тормасов:
 Тормасовы — графский и дворянский род, ведший своё происхождение с 1602 года.

 
 Тормасов, Пётр Петрович (1757—1831) — витебский губернатор.